Desa Klagen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klagen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,49), 
 Desa Klagen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,90), 
 Desa Klagen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar